KSI steht für:
 Katholisch-Soziales Institut, Stätte der Erwachsenen-/Weiterbildung der Erzdiözese Köln in Siegburg
 , Kennzahl in der Betriebswirtschaftslehre, siehe Key Performance Indicator
 Krugman-Spezialisierungsindex
 Kompetenzzentrum Schienenfahrzeug-Instandhaltung Augsburg, Projekt der Augsburger Localbahn, der Bayerischen Regiobahn (BRB) und der Bayerischen Oberlandbahn (BOB)
 Kontoret för särskild inhämtning, Spezialeinheit des Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, schwedischer Militärgeheimdienst
 KSI (Webvideoproduzent) (* 1993), britischer Komiker, Webvideoproduzent, Rapper und Darsteller
 Flugplatz Kissidougou (IATA-Code), Flughafen von Kissidougou, Region Faranah, Guinea
 Knight Companion of the Star of India, historische Ordensklasse des Order of the Star of India
Klimaschutz-Index, von Germanwatch entwickeltes Instrument zum Vergleich von Klimaschutzleistungen von Staaten

KSÍ steht für:
 , Fußballverband von Island

Ksi steht für:
 Xi, 14. Buchstabe des griechischen Alphabets

ksi steht für:
 Kilo-pound-force per square inch für den Druck bzw. die Spannung (1 ksi=1000 psi)
 I'saka (ISO-639-3-Code), Sprache der Sko (Sprachfamilie) in der Sandaun Province, Papua-Neuguinea

KSI